El término Cox puede referirse a:

Localidades y lugares 
 Cox es un municipio situado en la Vega Baja del Segura en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España
 Cox, comuna francesa en el departamento de Alto Garona
 Castillo de Cox, castillo en Cox, provincia de Alicante, España
 Cox's Bazar, ciudad de Bangladés

Personajes 
 Alan Cox (1968-), es un programador involucrado en el desarrollo del núcleo Linux desde sus inicios en 1991.
 Alfonso Cisneros Cox (1953-2011), poeta peruano.
 Anthony Berkeley Cox (1893-1971), escritor británico del género policial.
 David Cox (1783-1859), pintor paisajista inglés.
 David Cox (1924-) estadístico inglés.
 Percy Cox (1864-1937), oficio británico en el Ejército Indio Británico y administrador del Colonial Office
 Robert Cox, periodista británico que vivió en Argentina y se enfrentó a la dictadura militar (1973-1986).
 Robert W. Cox o Cox, R.W., científico de ciencias políticas y sociales, y de economía política internacional.
 Sir Geoffrey Cox (1910-2008), periodista británico (nacido en Nueva Zelanda) que estuvo destinado en la Guerra Civil Española y otros muchos conflictos.

Autores de nombres científicos 
 B.A.Cox - B.A. Cox fl. 1974
 B.J.Cox - Billy Joe Cox 1941-
 C.J.Cox - Cymon John Cox 1966-
 D.E.Cox - Darrell E. Cox fl. 1939
 D.K.Cox - Don K. Cox fl. 1958
 Ed.R.Cox - Edmond R. Cox 1932-
 E.J.Cox - Eileen J. Cox
 El.R.Cox - Elenor Ray Cox 1930-2002
 Cox - Euan Hillhouse Methven Cox 1893-1977
 H.T.Cox - H.T. Cox fl. 1939
 J.Cox - J. Cox
 P.A.Cox - P.A. Cox fl. 1985
 P.B.Cox - Patricia Blackwell Cox 1954-
 V.J.Cox - Vivienne J. Cox fl. 1957

Otros 
 COX acrónimo de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa.
 COX-1 O PTGS1 es una proteína humana codificada por el gen de nombre PTGS1 y la principal enzima que participa en la síntesis de las prostaglandinas.
 Incidente Alejandrina Cox, suceso en Chile entre Alejandrina Cox y Carlos Prat (ministro de Allende).